Соревнования по метанию диска у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 12 - 13 августа 2016 года на Олимпийском стадионе. Олимпийским чемпионом стал представитель Германии Кристоф Хартинг, последовавший по стопам своего старшего брата Роберта Хартинга, выигравшего Олимпийские игры в 2012 году. Польский спортсмен Пётр Малаховский завоевал серебряную медаль, замкнул тройку еще один представитель Германии Даниэль Ясински.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация
Норматив: 65,50 м (Q) или 12 лучших по результату (q).

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Метание диска на Олимпийских играх